Jiří Lála, češki hokejist, * 21. avgust 1959, Tábor, Češka.

Lála je v češkoslovaški ligi igral za kluba České Budějovice in Dukla Jihlava, s katerim je v sezoni 1981/82 osvojil naslov državnega prvaka. V drugem delu kariere je igral tudi za klube Frankfurt Lions, Adler Mannheim, ERC Selb in EV Eisbären Regensburg v nemški ligi, SC Bern in Zürich SC Lions v švicarski ligi ter Ayr Scottish Eagles v britanski ligi. Leta 1982 je bil kot 76. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, dveh srebrnih in ene bronaste medalje.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
| 22
| 2
| 6
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 44
| 16
| 13
| 29
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 42
| 19
| 15
| 34
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 42
| 22
| 18
| 40
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 44
| 40
| 22
| 62
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 81
|
| 6
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 44
| 12
| 19
| 31
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 6
| 3
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 40
| 30
| 17
| 47
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 9
| 5
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 40
| 32
| 19
| 51
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 84
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 36
| 28
| 13
| 41
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 8
| 5
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 35
| 19
| 25
| 44
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 39
| 20
| 23
| 43
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 38
| 30
| 38
| 68
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| 0
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 45
| 27
| 39
| 66
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eintracht Frankfurt
| Nemška liga
| 89/90
|
| 35
| 36
| 39
| 75
|
| 12
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Eintracht Frankfurt
| Nemška liga
| 90/91
|
| 44
| 47
| 59
| 106
|
| 28
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 91/92
|
| 28
| 27
| 27
| 54
|
| 41
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 6
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 92/93
|
| 36
| 32
| 34
| 66
|
| 28
|
| 8
| 2
| 6
| 8
|
| 4
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 93/94
|
| 41
| 21
| 29
| 50
|
| 18
|
| 4
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 94/95
|
| 41
| 17
| 45
| 62
|
| 39
|
| 5
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 11
| 4
| 8
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 95/96
|
| 50
| 36
| 49
| 85
| +8
| 18
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Ayr Scottish Eagles
| Britanska liga
| 96/97
|
| 40
| 24
| 20
| 44
|
| 10
|
| 7
| 11
| 4
| 15
|
| 0
|-
| ERC Selb
| Nemška 2. liga
| 97/98
|
| 52
| 32
| 52
| 84
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Selb
| Nemška 3. liga
| 98/99
|
| 43
| 46
| 42
| 88
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Selb
| Nemška 3. liga
| 99/00
|
| 34
| 22
| 33
| 55
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Eisbären Regensburg
| Nemška 3. liga
| 00/01
|
| 51
| 36
| 57
| 93
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Eisbären Regensburg
| Nemška 2. liga
| 01/02
|
| 20
| 7
| 13
| 20
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1125
| bgcolor="#7FFF00" | 731
| bgcolor="#7FFF00" | 813
| bgcolor="#7FFF00" | 1544
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 574
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti SC Bern
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti Ayr Scottish Eagles
Hokejisti ERC Selb
Hokejisti EV Regensburg
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih